Patton est un nom propre d'origine anglo-saxonne qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Patton est un prénom masculin peu usité.

Patton est aussi et avant tout un patronyme.

Saint chrétien 
 Patton (+ vers 788), religieux anglais, émigré en Saxe, abbé d'un monastère puis élu évêque de Werden ;

Personnalités portant ce patronyme 

 Billy Joe Patton (1922-2011), golfeur américain ;
 Chadwick Patton (1976-), arbitre de catch professionnel à la World Wrestling Entertainment ;
 Charley Patton (1887-1934), bluesman américain ;
 Darvis Patton (1977-), athlète américain ;
 
 Dylan Patton (1992-), acteur américain ;
  (18?-19?), président de l'université de Princeton aux États-Unis, de 1888 à 1902 ;
 George S. Patton (1885-1945), général américain ;
 George S. Patton Sr. (1833-1864), colonel confédéré pendant la guerre de Sécession, grand-père du précédent ;
 
 
 Mel Patton (1924-2014), athlète américain, double champion olympique aux Jeux olympiques d'été de 1948 ;
 Michael Patton (1945-), évaluateur américain ;
 Mike Patton (1968-), chanteur et compositeur américain ;
 Paula Patton (1975-), actrice américaine ;
 Robert M. Patton (1809-1885), homme politique démocrate américain ;
 Spencer Patton (1988-), joueur américain de baseball ;
 Troy Patton (1985-), joueur américain de baseball ;
 Virginia Patton (1925-2022), actrice américaine ;
 Will Patton (1954-), acteur américain ;
 William Patton (1820-1892), personnalité de Montréal.

Toponyme 

 Patton, canton québécois de la région de la Chaudière-Appalaches ;
 Patton, un borough du comté de Cambria, en Pennsylvanie, aux États-Unis.
 rue de l'Armée-Patton à Nancy en France.

Divers 
 Patton est un film américain réalisé par Franklin J. Schaffner sorti en 1970 traitant de la vie du général George Patton ;
 Char M46 Patton, chars d'assaut américains nommés d'après le général Patton ; voir aussi les chars M47,  M48 et M60 ;
 Le Patton, au bridge, est un type de tournoi par équipe (deux variantes : Patton américain, Patton suisse).

Voir aussi 
 

Patronyme anglais